Верин-Сызнек/ Юхары-Емишчан (/ )/ Вери́н-Сзне́к () — село в Нагорном Карабахе. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, расположено в Аскеранском районе НКР, согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики — в Ходжалинском районе Азербайджана. Расположено на высоте .

Население 
Согласно Кавказскому календарю на 1910 год, население села к 1908 году составляло 392 человека, в основном армян. В 1911 году — 529 человек, так же преимущественно армяне.

Вблизи находилось село Сизник Нижний, также с армянским населением, к 1908 году — 771 человек, а по данным на 1911 год — 552 человека.

Ссылки 
 Verin Siznek, Azerbaijan

Примечания 

Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики
Аскеранский район НКР